HMS Monmouth je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Monmouth (1666) 
 HMS Monmouth (1667) 
 HMS Monmouth (1767) 
 HMS Monmouth (1796) 
 HMS Monmouth (1828) 
 HMS Monmouth (1901) 
 HMS Monmouth (F235)

Monmouth